Караби-яйла:

 Караби-яйла — горное плато (яйла) в Крыму
 Караби-яйла — ботанический заказник в Крыму
 Караби-яйла — ландшафтный заказник в Крыму